A Magister militum ("a katonák ura") a késői Római Birodalomban használt rang volt, II. Constantinus uralkodásától. Ha önmagában használták, a birodalom legfelsőbb katonai parancsnokát jelölte, betöltője jelentős hatalommal bírt, gyakran a császár legfontosabb támasza volt. 

Jelölhetett alacsonyabb rangú, egy bizonyos adminisztratív régióért felelős parancsnokot is. Magister militum per Thracias például Thracia katonai parancsnokát jelölte.

A magister militum tisztség betöltői 

 Flavius Bauto
 389-394: Arbogastes
 394-408: Flavius Stilicho
 410-es évek-421: Flavius Constantius
 433-454: Flavius Aëtius
 455: Marcus Maecilius Flavius Eparchius Avitus
 455-472: Flavius Ricimer
 472-473: Gundobad burgund király
 475-476: Flavius Orestes

per Gallias (Gallia) 
 425-433: Flavius Aëtius
 450s-464: Aegidius

per Illyricum 
 530-536: Mundus

per Oriens 
 460s-471: Flavius Ardabur Aspar
 483-488: Theodoricus
 c.503-505: Areobindus Dagalaiphus

Források 

 Németh György(Szerk.) - Római történeti kézikönyv. Budapest. Korona Kiadó, 2001. 

Római hadszervezet